Ledizione 1975-76 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Ferencvárosi TC, che conquista il suo ventiduesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu László Fazekas dell'Újpesti Dózsa con 19 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1975-76.
 Nessuna retrocessione in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1976-1977: Ferencvárosi TC qualificato.
 Coppa UEFA 1976-1977: Videoton, Újpesti Dózsa e Budapesti Honvéd SE qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
Campionato ungherese di calcio